Павловський Іван:

Відомі представники 

 Павловський Іван Васильович (1905-1968) — повний кавалер ордена Слави
 Павловський Іван Григорович (1909-1999) — радянський воєначальник українського походження, Герой Радянського Союзу, Головнокомандувач Сухопутними військами — заступник Міністра оборони СРСР (1967—1980). Генерал армії (1967).
 Павловський Іван Данилович (1893—1936) — український церковий діяч, митрополит Української Автокефальної Православної Церкви.
 Павловський Іван Данилович (1852-1881) — український письменник.
 Павловський Іван Францевич (1851—1922) — дослідник історії Полтавщини, архівознавець, педагог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок